Будівельна - залізнична станція на території Харкова.

Джерела 
 1
 2
 

Транспорт Харкова
Станції Південної залізниці
Індустріальний район (Харків)